007 - Bersaglio mobile (A View to a Kill) – film del 1985
 A View to a Kill – singolo dei Duran Duran del 1985
 A View to a Kill – videogioco della Domark di genere misto per Amstrad CPC, Commodore 64, MSX, Oric e ZX Spectrum
 A View to a Kill – videogioco della Mindscape, avventura testuale per Apple II, MS-DOS e Mac OS